Al Fāw (arabiska: الفاو) är en distriktshuvudort i Irak.   Den ligger i distriktet Al-Faw District och provinsen Basra, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Bagdad. Al Fāw ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Al Fāw är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Al Fāw.  Det finns inga andra samhällen i närheten. Omgivningarna runt Al Fāw är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Basra (provins)